Наговіцин В'ячеслав Володимирович — російський державний діяч, президент Бурятії
 Наговіцин Йосип Олексійович — радянський державний діяч, революціонер
 Наговіцин Олександр Никифорович — удмуртський поет, журналіст
російські прізвища